Акита може да се односи на:
 Акита (град)
 Префектура Акита
или:
 Акита (пас)